Международный аэропорт Пуэрто-Вальярта имени Густаво Диас Ордаса  — коммерческий аэропорт, расположенный в городе Пуэрто-Вальярта, штат Халиско, Мексика. Порт обслуживает внутренние и международные рейсы города и соседних населённых пунктов.

По данным статистики в 2009 году услугами аэропорта воспользовалось 2 654 300 человек, при этом объём пассажирских перевозок в аэропорту упал в сравнении с предыдущим годом (3 280 700 человек).



Общие сведения 

Международный аэропорт имени Густаво Диас Ордаса расположен в 7,5 километрах к северо-востоку от города Пуэрто-Вальярта (штат Халиско) и в 10 километрах от Нуэво-Вальярта, находящегося в составе муниципалитета Баия-де-Бандерас другого мексиканского штата Наярит.

Аэропорт содержит два здания пассажирских терминалов: основное, предназначенное для обслуживания коммерческой авиации и дополнительное для обслуживания рейсов авиации общего назначения и работы наземных сервисных служб FBO-оператора «Servicios Aéreos Corporativos».

Международный аэропорт имени Густаво Диас Ордаса эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу 04/22 размерами 3100 метров в длину и 45 метров в ширину с бетонным покрытием, предназначенную для пассажирских, грузовых, военных воздушных судов и самолётов авиации общего назначения.

Пропускная способность ВПП составляет 40 операций взлётов и посадок в час. Зона главного терминала содержит 15 выходов на посадку (гейтов), 7 из которых оборудованы телескопическими трапами, остальные 8 являются удалёнными гейтами. В терминале авиации общего назначения находятся 18 небольших гейтов, при этом пять из них являются контактными.

Аэропорт получил своё название в честь бывшего президента Мексики Густаво Диас Ордаса.

Статистика главных направлений

Авиакомпании и пункты назначения

Чартерные авиакомпании

Авиапроисшествия и несчастные случаи 

 31 января 2000 года, рейс 261 Пуэрто-Вальярта (Мексика)—Сан-Франциско (Калифорния) авиакомпании Alaska Airlines. Самолёт MD-83 (регистрационный номер N963AS) при попытке совершить аварийную посадку в Международном аэропорту Лос-Анджелес упал в океан вблизи населённого пункта Пойнт-Мугу (штат Калифорния). Погибли все 88 человек на борту. Проведённое комиссией Национального агентства безопасности на транспорте США расследование показало, что в последние 11 минут полёта пилоты пытались справиться с заклинившим рулём горизонтального стабилизатора, отказавшим вследствие недостаточной смазки винтового домкрата стабилизатора. Экипаж направил лайнер на аварийную посадку в аэропорт Лос-Анджелеса, однако, в процессе снижения самолёт вошёл в неуправляемый штопор и в перевёрнутом положении рухнул в океан. Данная катастрофа вместе с инцидентом авиакомпании ValuJet стала причиной серьёзного усиления надзорной деятельности за техническим обслуживанием самолётов всех авиакомпаний Соединённых Штатов.

Примечания

Ссылки 
 Grupo Aeroportuario del Pacífico
 Aeropuerto de Puerto Vallarta
 Information about Puerto Vallarta Airport

Аэропорты Мексики, названные в честь людей